Шимакай () — вьетнамский топоним:
 Шимакай — уезд в провинции Лаокай.
 Шимакай — город в уезде Шимакай, провинция Лаокай.